Передсі́нок — приміщення між входом і серединою. Призначений передусім для вирівнювання температури, зокрема взимку, всередині будівлі і назовні, з метою збереження тепла. У сакральній архітектурі функції передсінку виконує крухта, у ранньохристиянських базиліках нартекс.

Див. також 
 Сіни
 Крухта
 Нартекс 
 Бабинець

Будівельна термінологія
Архітектурні елементи
Храмова архітектура